Shan (ètnia), nació de Birmània majoritàriament a l'estat Shan
 Shan (llengua) 
 Estat Shan, divisió administrativa de Birmània 
 Estats Shan, antics estats vassalls de Birmània fins al 1886 i protegits per la Gran Bretanya (1886-1947)
 Estat Shan (Nord), divisió administrativa de l'estat Shan
 Estat Shan (Sud), divisió administrativa de l'estat Shan
 Estat Shan (Est), divisió administrativa de l'estat Shan
 Estats Shan Septentrionals, divisió dels Estats Shan britànics
 Estats Shan Meridionals, divisió dels Estats Shan britànics
 Ho Feng Shan